Titre québécois du film Chasse à l'homme (1999)
 Le Virus, téléfilm ivoirien (2007)